Janusz Szymański (1938–1998) – wydawca, bibliofil, kolekcjoner książek
 Janusz Szymański (ur. 1940) – polski poeta i prozaik; nauczyciel historii. 
 Janusz Szymański (1948–2015) – polski fryzjer, mistrz fryzjerstwa artystycznego, uczeń Antoniego Cierplikowskiego.
 Janusz Szymański (ur. 1958) – polski polityk, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm X, I i II kadencji.
 Janusz Szymański (zm. 2012) – polski pilot, dziennikarz i autor  programów telewizyjnych.